Tiesler ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Tiesler, Landesfinanzamtspräsident in Königsberg, 1945 von Russen verschleppt
 Frank Tiesler (1938–2021), Ethnologe und Politiker
 Ralph Tiesler (* 1959), deutscher Jurist und Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
 Stephan Tiesler (* 1978), deutscher Politiker (CDU)